Алексе́й Наза́ров:
 Назаров, Алексей Иванович (1905—1968) — советский издательский работник и государственный деятель, Председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР.
 Назаров, Алексей Прокопьевич (1924—2010) — советский военнослужащий, красноармеец. Герой Советского Союза.
 Назаров, Алексей Тимофеевич (1912—1951) — советский гвардии подполковник, Герой Советского Союза.